

Лаєл — місто, штат Нью-Йорк
 Лаєл — селище, штат Іллінойс
 Лаєл — селище, штат Нью-Йорк

Див. також 
 Лайл (значення)